Брезьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 18 км на південний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Археологічна знахідка 
Саме тут у похованні вершника в кургані V століття до Р. Хр. археологами виявлені щонайдавніші зразки острог.

Посилання 
 Брезьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брезьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи